3 miejscowości w Polsce: 
 Karczyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Karczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Karczyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów

Zobacz też: Karczyn-Wieś